Воронковский:
 Воронковский, Александр Геннадьевич (род. 1981) — хоккеист с мячом.
 Иаков (Воронковский) (ум. 1774) — игумен Выдубицкого монастыря Русской православной церкви и духовный писатель.